Manet (motorfiets), een Slowaaks historisch motorfietsmerk
Édouard Manet, een Franse kunstschilder
Suzanne Manet, pianiste en echtgenote van Édouard Manet
Julie Manet, Franse kunstschilder, dochter van Berthe Morisot en nicht van Édouard Manet
Eduardo Manet, Cubaans auteur